Shuangtai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangtai (socken i Kina, Hubei), 
 Shuangtai (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar